NGC 7204-1
NGC 7204-2